La Batalla de Smolensk puede referirse a:

 Sitio de Smolensk, de 1609 a 1611, durante la invasión de la Mancomunidad polaco-lituana de Rusia entre 1605 y 1618.
 Batalla de Smolensk, en 1634, el rey Vladislao IV Vasa de Polonia derrota al ejército ruso.
 Batalla de Smolensk, en 1812, durante la invasión napoleónica de Rusia.
 Batalla de Smolensk, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, culmina con la captura de la ciudad por Alemania.
 Batalla de Smolensk, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, culmina con la liberación de la ciudad por el Ejército Rojo.